Ле-Фосса́ () — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Арьеж. Входит в состав округа Памье.

Код INSEE кантона — 0906. Всего в кантон Ле-Фосса входят 13 коммун, из них главной коммуной является Ле-Фосса.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2006 год составляло 6 092 человека.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Арьеж на сайте INSEE
 Расположение кантона Ле-Фосса на карте Франции

Кантоны департамента Арьеж